Об'єкт 435 — радянський дослідний середній танк. Серійно не будувався.

Історія створення 
Розробка танка з позначенням «Об'єкт 435» велася в ініціативному порядку в КБ—60 Заводу №75. Керував розробкою О.О. Морозов. Метою робіт було істотне поліпшення тактико-технічних характеристик дослідного середнього танка «Об'єкт 430». Об'єкт 435 викликав інтерес у представників Міністерства оборони СРСР, в результаті, було видано тактико-технічне завдання на розробку принципово нового танка під позначенням «Об'єкт 432».

Опис конструкції

Броньовий корпус і башта 
Дослідний середній танк «Об'єкт 435» створений на базі іншого дослідного танка, який мав позначення «Об'єкт 430». Корпус машини зварений із сталевих броньових листів. Лобова частина корпуса має гомогенну броню. Башта з литої сталі має напівсферичну форму. У передній частині башти є амбразура для установки гармати.

Озброєння 
Як основне озброєння використовувалася 115 мм гладкоствольна танкова гармата 2А20 (заводське позначення У—5ТС) зі стабілізатором озброєння «Заметіль». Боєкомплект становив 37 пострілів. Додатково на танку був встановлений 14,5 мм зенітний кулемет КПВТ з боєкомплектом 300 патронів. Крім того були два 7,62 мм кулемети СГМТ, повний боєкомплект яких становить 3000 патронів.

Прилади спостереження і зв'язку 
Для наведення гармати на «Об'єкті 435» було встановлено приціл-далекомір ТПД—43Б. Для прицілювання в умовах поганої видимості або вночі використовувався нічний приціл ТПН1. Для здійснення зв'язку екіпажу і командування в танку була встановлена радіостанція Р—113.

Екземпляри які збереглися 
На даний момент (2011 рік) один зі збережених екземплярів знаходиться в Танковому музеї в місті Кубинка.

Примітки

Література

Посилання 
 Основной танк Т-64, Характеристики, Описание, Фото | LiveGuns

Зброя за алфавітом
Середні танки
Танки СРСР
Танки за алфавітом
Дослідні танки і прототипи